

Geografie
 Plaatsen in Duitsland
 Husen (Fresenburg) - stadsdeel van Fresenburg, Nedersaksen
 Husen (Dortmund) - stadsdeel van Dortmund, Noordrijn-Westfalen 
 Husen (Eslohe) - stadsdeel van Eslohe, Noordrijn-Westfalen 
 Husen (Hüllhorst) - stadsdeel van Hüllhorst, Noordrijn-Westfalen 
 Husen (Lichtenau) - stadsdeel van Lichtenau, Noordrijn-Westfalen
 Husen (Lübbecke) - stadsdeel van Lübbecke, Noordrijn-Westfalen
 Husen (Wehe) - wijk in het stadsdeel Wehe in Rahden, Noordrijn-Westfalen 

Zwitserland
 Husen (Berneck) - plaats in Berneck, Kanton St.Gallen

Indonesië
 Tijien Husen - bestuurlijke eenheid in Atjeh
 Husen Sastranegara - bestuurlijke eenheid in West-Java

Personen
 Albrecht Husen - Duits slagwerker en componist
 Bayume Mohamed Husen - Afrikaans-Duits soldaat (Askari) en toneelspeler
 Dan van Husen - Duits toneelspeler
 Katja Husen - Duits politicus
 Paulus van Husen - Duits jurist en verzetsstrijder